Alain Mottet (1928-2017), acteur français.
 Ambroise Mottet (1792-1862), homme politique français.
 Benoît Mottet de La Fontaine (1745-1820), gouverneur français des Indes.
 Charly Mottet (né en 1962), coureur cycliste français.
 Kacey Mottet-Klein (né en 1998), acteur suisse.
 Yvonne Mottet (1906-1968), artiste peintre française.

Patronyme français
Patronyme suisse